Lisinski, Lisinska:
 Vatroslav Lisinski (1819, Zagreb - 1854, Zagreb), hrvatski skladatelj
 Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog
 Lisinski (1944.)